Een klein stukje vaste stof, bijvoorbeeld een zand- of suikerkorrel; een stof die uit zeer kleine korrels bestaat is een poeder.
 Zaad (plant), een zaadkorrel
 Klast, een fragment van een sediment als zand, klei of grind
 Schuurpapier, de mate van ruwheid
 Korrel (fotografie), een term uit de fotografie
 Korrel (kristal), een groep kristalroosters in een kristallijn materiaal dat op dezelfde manier gerangschikt is
 'Keep en korrel', richtsysteem, zie Vizier (wapen)
 Korrel (tijdschrift), teksten voor dagopeningen in het voortgezet onderwijs
 Korrel (rivier), een vroegere rivier in Noord-Groningen